Попі́вка () — село в Україні, у Черкаському районі Черкаської області, підпорядковане Степанецькій сільській громаді. Населення становить 288 осіб.

Посилання 
 
 
 Погода в селі Попівка

Села Черкаської області